Långkläpparna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Långkläpparna, Korpo, Åboland, 
 Långkläpparna, Nagu, Åboland,

Se även
Långkläppen
Långklobben

Robotskapade Finlandförgreningar